Sillería puede referirse a:
 Conjunto de sillas, la tienda donde se venden, el taller donde se fabrican y el oficio del que lo hace (sillero).
 Sillería del coro, el conjunto de sillas del coro.
 Cantería de sillares.
 El nombre común de la planta Fumana ericoides.